Яроше́нко — украинская фамилия.

Известные носители 

 
 Ярошенко, Анатолий Иванович (род. 1937) — депутат Государственной Думы РФ.
 Ярошенко, Валерий Александрович (род. 1997) — российский футболист.
 Ярошенко, Василий Петрович (1903—1992) — депутат Верховного Совета КазССР и Герой Социалистического Труда.
 
 
 Ярошенко, Дмитрий Владимирович (род. 1976) — российский биатлонист.
 Ярошенко, Игорь Николаевич (род. 1967) — советский и украинский фигурист.
 
 Ярошенко, Лаврентий Артемьевич (1909—1975) — советский оперный певец.
 Ярошенко, Лука Данилович (1896—1995) — советский экономист.
 Ярошенко, Людмила Николаевна (род. 1955) — актриса Московской государственной академической филармонии.
 Ярошенко, Михаил Фёдорович (1900—1982) — советский гидробиолог.
 Ярошенко, Митрофан Корнеевич (1858—1926)  — украинский и советский театральный деятель, актёр, певец, режиссёр, антрепренёр.
 
 Ярошенко, Павел Дионисьевич (1906—1978) — советский ботаник.
 Ярошенко, Семён Петрович (1847—1917) — российский математик.
 Ярошенко, Степан Климентьевич (1895—1969) — депутат Верховного Совета СССР; Герой Социалистического Труда.
 Ярошенко, Татьяна Александровна (род. 1963) — советский и украинский ученый и общественный деятель.
 Ярошенко, Фёдор Алексеевич (род. 1949) — украинский политик.

Прочее 
 Дом Ярошенко — жилое здание в центре Москвы, в Подколокольном переулке, объект культурного наследия регионального значения.
 4437 Ярошенко (1983 GA2) — астероид.

См. также